Ти́на Ба́хман (; 15 июля 1986, Шмидеберг, Дрезден, ГДР) — немецкая биатлонистка. Двукратная чемпионка мира в эстафете, серебряная призёрка чемпионата мира 2011 года в индивидуальной гонке. Рост 183 см, вес 65 кг.

Карьера 
Дебютировала в биатлоне на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Контиолахти в 2005 году.

В рамках Кубка мира по биатлону начала выступать с сезона 2008—2009, заняв в спринтерской гонке 8-м этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме 23-е место. А неделей спустя Тина впервые выиграла этап Кубка мира, опередив всех в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске.

На чемпионате мира среди юниоров 2005 заняла 25 место в индивидуальной гонке, 11 и 18 в спринте и гонке преследования. На чемпионате мира среди юниоров 2007 в Мартелло заняла 15 место в индивидуальной гонке, 20 — в спринте и 16 в гонке преследования.

На чемпионате Европы по биатлону 2009 в Уфе заняла 10 место в индивидуальной гонке, 4 — в спринте, и 4 в гонке преследования. В составе эстафетной четвёрки сборной Германии завоевала бронзовую медаль.

В сезоне 2011/12 приняла участие в прологе лыжегоночной многодневки Тур де Ски, завершив гонку на 2,5 км свободным стилем на 42-й позиции.

На биатлонном чемпионате мира 2012 в Рупольдинге Тина вместе с Магдаленой Нойнер, Мириам Гёсснер и Андреа Хенкель завоевала золото в эстафете, став двукратной чемпионкой мира.

Завершила спортивную карьеру после сезона 2016/2017.

Результаты

Чемпионаты мира

Выступления на юниорских соревнованиях

Кубок мира 
 Дебют: 19 марта 2009 года (23 года) на на 8-ом этапе Кубка мира 2008/09 в норвежском Тронхейме.
 Первые очки: 19 марта 2009 года на на 8-ом этапе Кубка мира 2008/09 в норвежском Тронхейме.
 Первый подиум в эстафете: 6 января 2010 года заняля  место в эстафете на на 4-ом этапе Кубка мира 2009/10 в немецком Оберхофе.
 Первый личный подиум: 26 марта 2009 года заняла  место в спринтерской гонке на на 9-ом этапе Кубка мира 2008/09 в Ханты-Мансийске.
 Лучший результат: Двукратная чемпионка мира в эстафете. (2011, 2012)

Статистика выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

— — гонка не проводилась — спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тины Бахманн (нем.)
 Профиль IBU
 Профиль FIS

Родившиеся в Саксонии
Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Германии
Лыжники Германии
Чемпионы мира по биатлону